Оупън Суд де Франс () (по-рано Гран При дьо Тенис дьо Лион) е турнир по тенис за мъже във Франция.

Провежда се: в Лион (1987-2009) и в Монпелие – от 2010 г.

Финали 

 
Турнири по тенис на твърд корт
Турнири по тенис на закрито